1957/58 was het 60e seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Wolverhampton Wanderers werd landskampioen.

Na een Europees gelijkspel tegen Rode Ster Belgrado verongelukte het vliegtuig dat Manchester United naar huis moest brengen. Het stopte in München om bij te tanken en crashte bij het opstijgen. Aan boord waren de spelers en bestuursleden van Manchester United, supporters en journalisten. Van de 43 passagiers overleden er 23, waaronder acht spelers (zeven van hen stierven onmiddellijk terwijl Duncan Edwards drie weken later overleed aan zijn verwondingen). Twee andere spelers waren gedwongen hun voetbalcarrière te beëindigen. Trainer Busby vocht voor zijn leven en kreeg twee keer de laatste sacramenten toegediend, maar herstelde voor de start van het volgende seizoen.

Dertien dagen na het ongeluk namen de reserven en jeugdspelers het roer over in de vijfde ronde van de FA Cup. Zij wonnen met 3-0 van Sheffield Wednesday. Manchester United stootte door tot de finale, waarin Bolton Wanderers te sterk was.

Het was het laatste seizoen van de Third Division North & South, die hierna samen kwamen. De beste teams plaatsen zich voor de eenvormige reeks, terwijl de anderen degradeerden naar de nieuw opgerichte Fourth Division.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1957/58